Мега Мол може да се отнася за:

 Мега Мол (София) – мол в София.
 Мега Мол (Русе) – мол в Русе.